Детвора — синоним слова дети.
 «Детвора» — картина Алексея и Сергея Ткачёвых (1957—1960, Государственный Русский музей)
 Детвора — сборник рассказов А.П.Чехова (1889).
 Детвора — рассказ А.П.Чехова (1886), давший название вышеназванному сборнику.

Телесериалы 
 Детвора (телесериал, 1995) () — Аргентина
 Детвора (телесериал, 1998) — Мексика
 Детвора (телесериал, 2007, Румыния) — Румыния
 Детвора (телесериал, 2007, Португалия) — Португалия